Колёновске:

 Колёновске — город в Польше, в Опольском воеводстве, Стшелецкий повят.
 Колёновске — городско-сельская гмина в Польше, в Опольском воеводстве, Стшелецкий повят.
 Колёновске — остановочный пункт железной дороги в городе Колёновске, в Опольском воеводстве Польши.